Моа широкодзьобий (Euryapteryx curtus) — вид вимерлих моаподібних птахів родини Emeidae.

Поширення 

Птах був досить поширеним видом у Новій Зеландії. Мешкав у різноманітних низовинних біотопах (ліси, луки, болота) на Північному і східній частині Південного острова та на острові Стюарт. Вимер в історичний час, приблизно, у XIV—XV столітті.

Філогенія 
Родинні зв'язки виду за Bunce et al. (2009):

Див. також 
 Список викопних птахів

Примітки

Посилання 
 
 
 
 
 
 Unmasking the secrets of the extinct moa .

Вимерлі нелітаючі птахи
Моаподібні
Вимерлі птахи голоцену
Вимерлі тварини, описані 1846